Il doppio del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Jill Craybas e Marlene Weingärtner 6-1, 61-7, 6-3

Teste di serie

 Virginia Ruano /  Paola Suárez (campionesse)
 Maret Ani /  Meilen Tu (quarti di finale)

 Shinobu Asagoe /  Claudine Schaul (quarti di finale)
 Jill Craybas /  Marlene Weingärtner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2004